Big Love (série de televisão) – série americana de 2006 a 2011
"Big Love" – canção lançada em 1987, por Fleetwood Mac